Gwiazdowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Gwiazdowo, dans le powiat de Sławno ;
 du village de Gwiazdowo, dans le powiat de Szczecinek.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Gwiazdowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Gwiazdowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.